Le XXI Championnat d'Europe de basket-ball masculin  s'est déroulé en Italie du 9 au 19 juin 1979.

Lieux de compétition

Équipes participantes et groupes

Déroulement de la compétition



Groupe A 

 Tchécoslovaquie - Belgique : 90 - 69
 Italie - Grèce : 81 - 52
 Tchécoslovaquie - Grèce : 74 - 67
 Italie - Belgique : 86 - 76
 Grèce - Belgique : 92 - 68
 Italie - Tchécoslovaquie : 68 - 74

 Classement

Groupe B 

 Bulgarie - Espagne : 81 - 85
 URSS - Pays-Bas : 92 - 84
 Pays-Bas - Espagne : 83 - 105
 Bulgarie - URSS : 71 - 104
 Bulgarie - Pays-Bas : 82 - 87
 URSS - Espagne : 90 - 101

 Classement

Groupe C 

 Israël - Pologne : 86 - 78
 Yougoslavie : France : 80 - 65
 Israël - France : 83 - 92
 Pologne - Yougoslavie : 95 - 102
 France - Pologne : 76 - 85
 Israël - Yougoslavie : 77 - 76

 Classement

Tour Final

Tour de classement 

Les résultats du  entre équipes issues du même groupe sont conservés.
Les deux premiers se disputent la médaille d'or. Les deux suivants disputent la finale pour la .

 Tchécoslovaquie - Yougoslavie : 79 - 97
 Italie - Israël : 90 - 78
 Espagne - Israël : 84 - 88
 URSS - Yougoslavie : 96 - 77
 Tchécoslovaquie - URSS : 66 - 71
 Italie - Espagne : 81 - 80
 Tchécoslovaquie - Israël : 93 - 94
 Italie - Yougoslavie : 80 - 95
 Espagne - Yougoslavie : 100 - 108
 URSS - Israël : 92 - 71
 Tchécoslovaquie - Espagne : 107 - 100
 Italie - URSS : 84 - 90

 Classement

Israël termine , en raison de sa victoire sur la Yougoslavie, équipe qui termine avec le même nombre de points.

Match pour la  
  -  : 99 - 92

Finale 
  -  : 98 - 76

Classement final

Statistique

Liens externes 
  Site de la FIBA Europe

1979
Basket-ball Europe 1979
Basket-ball Europe
Europe